McGivern est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Mark McGivern (1983-), joueur écossais de volley-ball ;
 Ryan McGivern (1990-), footballeur international nord-irlandais ; 
 William P. McGivern (1922-1982), romancier américain, auteur de romans policiers et scénariste de télévision et de cinéma.

Autres  
 Bruce McGivern, personnage principal du jeu vidéo Resident Evil: Dead Aim.

Patronyme anglais
Patronyme américain